Mamma – termine colloquiale sinonimo di «madre» o genitrice, che indica una donna che ha generato dei figli.

Cinema 
Mamma – film del 1909 diretto da David W. Griffith
Mamma – film del 1920 diretto da Harry F. Millarde
Mamma – film del 1941 diretto da Guido Brignone
Mamma – film pornografico del 1998 diretto da Silvio Bandinelli

Informatica 
Mamma – metamotore di ricerca, dismesso

Musica 
Mamma – brano musicale del 1940 composto da Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini e cantato fra gli altri da Beniamino Gigli, Claudio Villa, Luciano Tajoli, Nunzio Gallo e Robertino
Mamma – album di Luciano Pavarotti del 1984
Mamma – brano musicale dei Power Francers del 2012
Mamma – singolo di Giovanna del 2016

Televisione 
Mamma – personaggio della serie televisiva Futurama

Pagine correlate 
Mama
Mamma mia
Mumma